Olympos (griechisch, deutsche Kurzform Olymp) bezeichnet:

Berge (in der Antike wurden 19 Berge mit diesem Namen bezeichnet) und Bergstädte:
 Olymp, höchstes Gebirge Griechenlands () zwischen Thessalien und Makedonien; Göttersitz in der griechischen Mythologie
 Olympos (Elis), Berg bei Olympia in Elis, Halbinsel Peloponnes, Griechenland
 Olympos (Lakonien), Berg in Lakonien, Halbinsel Peloponnes, Griechenland
 Olympos (Lesbos) (), höchster Berg von Lesbos, Griechenland
 mysischer Olymp, Gebirgszug in Mysien, heute der Uludağ (ca. ), Provinz Bursa, Türkei
 vulkanischer Berg in Lykien (ab etwa 130 n. Chr. Olympos genannt), heute der Tahtalı Dağı (ca. ), Provinz Antalya, Türkei
 Olympos (Lykien), antike Bergstadt am Fuß des Tahtalı Dağı, heute eine Ruinenstadt
 Olympos (Zypern), höchster Berg auf Zypern (ca. )

Außerdem:
 Olymbos (neugriechische Aussprache), ehemaliger Hauptort der griechischen Insel Karpathos
 Olympos (Musiker), antiker griechischer Musiker
 Roman von Dan Simmons, siehe Ilium/Olympos

Die deutsche Form Olymp steht für:
 Deutscher Olymp (ca. ), Hügel im Höhenzug Wingst bei Wingst-Wassermühle, Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen
 Olymp (Hunsrück) (), Berg bei Bernkastel, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Galerie (Theater), historisch auch „Olymp“ genannt, höchster Rang im Zuschauerraum mit den billigsten Plätzen
 eine Marke des Unternehmens Olymp Bezner (Bekleidungsindustrie, insbesondere Herrenoberhemden)

Die lateinische Form Olympus steht für:
 Olympus, japanisches Unternehmen
 Olympus (Tennessee), Ortschaft in Pickett County im Staat Tennessee, USA
 Olympus (Satellit), ein Satellit der ESA
 Olympus (Schiff, 1976), Fähre der griechischen Reederei Sea Speed Lines
 Olympus (Fernsehserie), eine kanadisch-britische Fernsehserie von 2015
 Mount Olympus, verschiedene Berge
 Olympus Mons, Vulkan auf dem Mars
 Olympus Range (ca. ), Gebirge in der Antarktis
 Titularbistum Olympus, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Olympus Airways, griechische Fluggesellschaft
 phpBB#phpBB 3 (Codename Olympus), Version 3 der Forensoftware phpBB
 Rolls-Royce Olympus, Zweiwellen-Turbojet-Triebwerk des britischen Herstellers Rolls-Royce

Siehe auch:
 Olimpus
 Olympia